Milly est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Milly, commune française de la Manche ;
 Milly-le-Meugon, ancienne commune française de Maine-et-Loire, auj. intégrée à Gennes ;
 Milly, ancienne commune du département de l'Yonne, fusionnée depuis 1973 dans la commune de Chablis ;
 Milly-la-Forêt, située dans le département de l'Essonne ;
 Canton de Milly-la-Forêt 
 Doyenné de Milly-la-Forêt
 Milly-Lamartine, commune du département de Saône-et-Loire ;
 Milly-sur-Bradon, commune du département de la Meuse ;
 Milly-sur-Thérain, commune du département de l'Oise.

Patronyme 

 Maison de Milly
 Famille de Thy de Milly
 
 Carla Mignone, dite Milly, une actrice et chanteuse italienne

Prénom 
Milly est un diminutif anglais des prénoms féminins Camilla, Millicent et .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
De Milly